Osoby o tym nazwisku:
 Lena Gercke – niemiecka modelka
 Rudolf Gercke – niemiecki oficer